Beijerland (polder), polder en streek in de Nederlandse provincie Zuid-Holland

Hiertoe behoren:
Nieuw-Beijerland, dorp
Oud-Beijerland, dorp en voormalige gemeente
Zuid-Beijerland, dorp